Нок может означать:
 нок — оконечность рангоутного дерева.
 НОК — наименьшее общее кратное.
 Нок — деревня в Ирландии.
 Нок — древняя цивилизация в Нигерии.
 НОК — Национальный олимпийский комитет.

Персоналии 
 Нок, Альберт Джей (1870—1945) — американский анархист-либертарианец, педагог и общественный критик.
 Нок, Артур Дарби (1902—1963) — англо-американский фи­ло­лог и ре­ли­гио­вед.
  (1741—1804) — британский оружейник, инженер и изобретатель.

См. также 
 Замок Нок